

Entretenimento 
 Fireball (álbum), da banda Deep Purple
 Fireball (canção de Willow Smith)
 Fireball (canção de Dev)
 The Fireball, filme com Mickey Rooney e Marilyn Monroe
 Fireball (filme), produção de 2009 sobre artes marciais
 Hadouken, um golpe também referido como Fireball do jogo Street Fighter